Daniel Silva (atleet), een Braziliaans paralympisch atleet
 Daniel Silva (golfer) (1966), een Portugees golfprofessional
 Daniel Silva (schrijver) (1960), een Amerikaans thrillerauteur
 Daniel Silva (wielrenner) (1985), Portugees wielrenner